Frederico Kuerten, político do Brasil
Fredolino Kuerten, político do Brasil
Gustavo Kuerten, esportista do Brasil
Luiz Kuerten, político do Brasil
Renata Kuerten, modelo do Brasil

Desambiguações de sobrenomes